IFPI Danmark — датский филиал Международной федерации производителей фонограмм (IFPI) и официальный поставщик чарта и орган по сертификации музыкальных произведений для Дании.

Золотые и платиновые награды 
Золотые и платиновые награды были впервые вручены в Дании в начале 1990-х годов. Требования к продажам, являются одинаковыми, для внутреннего и международного репертуара. Обратите внимание, что датская система сертификации музыкальных продуктов присуждается на основе поставок.

Альбомы 

† Продажи могут включать в себя цифровые загрузки, а также потоки в соотношении 1:1000

Синглы 

 Продажи могут включать в себя цифровые загрузки, а также потоки в соотношении 1:100

Только потоковая передача

DVD 
Видеосингл DVD

Полнометражный DVDs

Чарт синглов 
Смотрите: Hitlisten

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Ассоциации музыкальной индустрии
Музыка Дании
Организации Дании